Bochard, est un patronyme porté notamment par :

 Charles-Aimé Bochard (1760-1850), homme politique français ;
 Jean Bochard (vers 1561-1630), seigneur de Champigny ;
 Jean Stanislas Bochard (1779-1857), homme politique français.

Homonymie de patronyme